Toponímia:
 Payne (Geòrgia)
 Payne (Ohio)
 Fort Payne, població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Biografies:
 David Payne (pintor)
 Ernest Payne (Worcester, 1884 - Worcester, 1961), ciclista anglès
 John Payne (Roanoke, Virgínia, 1912 − Malibú, Califòrnia, 1989), actor i cantant estatunidenc que 
 Stanley G. Payne (Denton, Texas, 1934), hispanista nord-americà
 Tim Payne (1994), futbolista neozelandès